Добровляны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Добровляны — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Добровляны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Украина 
 Ивано-Франковская область
 Добровляны — село в Калушском районе
 Добровляны — село в Ивано-Франковском районе
 Львовская область
 Добровляны — село, Дрогобычский район
 Добровляны — село, Ходоровская городская община, Стрыйский район
 Добровляны — село, Стрыйская городская община, Стрыйский район
 Тернопольская область
 Добровляны — село, Залещицкий район